Twin kan syfta på:

 Twin – ett svenskt produktionsteam, se Redfly Music AB

Geografi

Belgien 

 Thuin (ort), Vallonien, Province du Hainaut,

USA 

 Twin (ort i USA), Alabama, Marion County, 

Robotskapade Belgienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar